

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Glendora – città della Contea di Los Angeles, California
 Glendora – villaggio della Contea di Tallahatchie, Mississippi
 Glendora – census-designated place della Contea di Camden, New Jersey

Televisione
 Glendora (The Quest) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1982.

Riviste
Glendora – rivista nigeriana